Хеллоуин 2:
 Хеллоуин 2 (фильм, 1981)
 Хеллоуин 2 (фильм, 2009)